Die GP2-Serie 2015 war die elfte Saison der GP2-Serie. Sie begann am 18. April in as-Sachir und endete am 29. November auf der Yas-Insel.

Regeländerungen 
An den GP2-Fahrzeugen wurde ein Drag Reduction System (DRS) installiert.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP2/11, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Änderungen bei den Fahrern 
Die folgende Auflistung enthält alle Fahrer, die an der GP2-Serie 2014 teilgenommen haben und in der Saison 2015 nicht für dasselbe Team wie 2014 starteten.

Fahrer, die ihr Team gewechselt hatten:
 René Binder: Arden International → Trident
 Sergio Canamasas: Trident → MP Motorsport
 Johnny Cecotto jr.: Trident → Hilmer Motorsport
 Pierre Gasly: EQ8 Caterham Racing → DAMS
 Rio Haryanto: EQ8 Caterham Racing → Campos Racing
 Nicholas Latifi: Hilmer Motorsport → MP Motorsport
 Raffaele Marciello: Racing Engineering → Trident
 Marco Sørensen: MP Motorsport → Carlin
 Simon Trummer: Rapax → Hilmer Motorsport
 Alexander Rossi: Campos Racing → Racing Engineering

Fahrer, die in die GP2-Serie einstiegen bzw. zurückkehrten:
 Zoël Amberg: Formel Renault 3.5 (AVF) → Lazarus
 Meindert van Buuren jr.: Formel Renault 3.5 (Pons Racing) → MP Motorsport
 Sean Gelael: Europäische Formel-3-Meisterschaft (Jagonya Ayam with Carlin) → Carlin
 Jordan King: Europäische Formel-3-Meisterschaft (Carlin) → Racing Engineering
 Alex Lynn: GP3-Serie (Carlin) → DAMS
 Gustav Malja: Formel Renault 2.0 Eurocup (Josef Kaufmann Racing) → Trident
 Jann Mardenborough: GP3-Serie (Arden International) → Carlin
 Nobuharu Matsushita: Japanische Formel-3-Meisterschaft (HFDP Racing) → ART Grand Prix
 Norman Nato: Formel Renault 3.5 (DAMS) → Arden International
 Patric Niederhauser: GP3-Serie (Arden International) → Lazarus
 Oliver Rowland: Formel Renault 3.5 (Fortec Motorsports) → MP Motorsport
 Sergei Sirotkin: Formel Renault 3.5 (Fortec Motorsports) → Rapax
 Richie Stanaway: GP3-Serie (Status Grand Prix) → Status Grand Prix
 Marlon Stöckinger: Formel Renault 3.5 (Lotus) → Status Grand Prix
 Dean Stoneman: GP3-Serie (Marussia Manor Racing) → Carlin
 Robert Vişoiu: GP3-Serie (Arden International) → Rapax
 Nick Yelloly: GP3-Serie (Status Grand Prix) → Hilmer Motorsport

Fahrer, die die GP2-Serie verlassen haben:
 Tom Dillmann: EQ8 Caterham Racing → Formel Renault 3.5 (Carlin)
 Felipe Nasr: Carlin → Formel 1 (Sauber F1 Team)
 Jolyon Palmer: DAMS → Formel-1-Testfahrer (Lotus F1 Team)

Fahrer, die keinen Vertrag für ein Cockpit 2015 besaßen:

Änderungen bei den Teams 
Der Rennstall Caterham Racing wurde von Tony Fernandes an Status Grand Prix verkauft. Status übernahm das Equipment und das Personal von Caterham Racing und integrierte es in seinen bestehenden Standort in Silverstone. Caterham Racing nutzte zuvor zusammen mit dem ebenfalls von Tony Fernandes verkauften Caterham F1 Team eine gemeinsame Basis in Leafield.

Die Inhaber des Startplatzes von Russian Time wählten erneut einen neuen Rennstall als Dienstleister zur Durchführung der Einsätze aus. Anstelle von iSport International übernahm 2015 Virtuosi Racing UK diese Aufgabe im Rahmen eines Werksvertrags.

Rennkalender 
2015 wurden elf Rennwochenenden ausgetragen. Zehn Veranstaltungen fanden im Rahmen der Formel-1-Grand-Prix-Wochenenden statt. Das zweite Rennwochenende in as-Sachir wurde im Rahmenprogramm der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft ausgetragen. Das Rennen in Hockenheim fand nicht mehr statt.

Bis auf Ausnahmen in Monaco und dem Bahrain-Rennen im November (Hauptrennen freitags und Sprintrennen am Samstag) fanden alle Hauptrennen samstags, und alle Sprintrennen am Sonntag statt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhielt der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startete, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielte, erhielt zwei Punkte.

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

2015
Motorsportsaison 2015